Gernrode ist der Name folgender Orte:

 Gernrode (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Stadt Gernrode, Ortsteil der Stadt Quedlinburg im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Stift Gernrode, ehemaliges Damenstift in Stadt Gernrode, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Gerode